Dvoživka je lahko:
 žival iz debla strunarjev
 starinski izraz za amfibijsko vozilo.

Zunanje povezave